Tento článek se zabývá tématem obyvatelstva Portugalsko. Podle sčítání v roce 2011 měl Portugalsko 10 562 178 obyvatel.

Statistika obyvatel od roku 1900

Náboženství 

Valná většina Portugalců jsou katolící. Náboženská víra se výrazněji projevuje v severních regionech, obyvatelé Lisabonu a jižních oblastí jsou obecně méně zbožní.

Náboženské menšiny zahrnují asi 300 000 protestantů a mormonů. V zemi také žije asi 50 000 muslimů a 10 000 hinduistů. Většina z nich pochází z indického státu Goa, bývalé portugalské kolonie.

V zemi žije asi 1000 Židů a necelých 10 000 buddhistů (většinou Číňané z Macau).

Reference

Externí odkazy 
 

Portugalsko
Portugalsko